keper (dak);
 keper (heraldiek);
 keper (weven), zie weven

Zie ook
 Keperboog
 Keperverband
 Keperbinding